Lachowie – potoczna nazwa stosowana przez Słowian wschodnich oraz niektóre ludy tureckie na określenie Polaków związana z nazwą plemienia Lędzian
 Lachy – miasto we Francji
 Lachy – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narew
 Lachy – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie
 Lachy – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.

 Lachy – nazwa wielu grup etnograficznych na północ od Karpat wywodzone od wyżej wspomnianego określenia wschodniosłowiańskiego np.:
 Lachy Sądeckie z okolic Nowego Sącza
 Lachy Limanowskie z okolic Limanowej
 Lachy Szczyrzyckie
 Lachy Myślenickie
 Lachy od Dobrej
 Lachy Bialskie
 Lachy śląskie w północno-zachodniej części Śląska Cieszyńskiego i na południowy wschód od górnośląskiego Wodzisławia
 Lachy morawskie (Laši), posługujący się gwarami laskimi w pogranicznym regionie śląsko-morawskim Lasko
Wałasi/Wałachy